Марафон Беппу — Оита (яп. 別府大分マラソン; англ. Beppu-Ōita Marathon) — ежегодный марафон, который проводится в Японии. Маршрут марафона соединяет города Беппу и Оита. Традиционно проходит в начале февраля. По классификации IAAF имеет серебряный статус. Трасса сертифицирована AIMS, поэтому в случае установления национального или мирового рекорда, они будут ратифицированы. Марафон проводится с 1952 года. В 1952 году длина дистанции была короче, и составляла 35 километров. С 1976 по 2001 год наряду с основной дистанцией проводился полумарафон.

Маршрут 
С 1952 по 1983 год старт марафона был в Беппу, затем марафонцы добегали до Оиты, разворачивались и обратно в Беппу, где и был финиш. С 1984 года и до 2009 года марафонцы стартовали в Оите на легкоатлетическом стадионе, добегали до Беппы где разворачивались и бежали обратно в Оиту и финишировали на стадионе. В октябре 2009 года стало известно, что с 2010 года маршрут опять изменится. Теперь марафонцы стартуют возле парка Такасакияма, затем бегут в сторону Беппу, разворачиваются и направляются к Оите, где финишируют на местном стадионе.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны Японии
Мероприятия, регулярно проводимые с 1952 года